Ри́жский ми́рный догово́р:

 Рижский договор (1920) — между РСФСР и Латвией (11 августа 1920).
 Советско-польское перемирие — договор о перемирии и прелиминарных условиях мира, подписанный 12 октября 1920 года между Советскими державами (РСФСР и УССР) и Польшей.
 Рижский договор (1921) — между РСФСР, УССР и Польшей (18 марта 1921).

Комментарии